Molekulska formula -{C19H20FN3}- se može odnositi na:

 Fluperlapin
 Gevotrolin